Сан Матијас Тлаланкалека има више значења:

 Општина Сан Матијас Тлаланкалека (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Матијас Тлаланкалека (Сан Матијас Тлаланкалека, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику